Понтиак () — город в штате Мичиган, названный в честь вождя индейского племени оттава Понтиака. Деятельность города тесно связана с работой предприятия General Motors.

География 
Город имеет общую площадь в 52,52 км², из которых 51,72 км² земля и 0,80 км² — вода. Город ограничен городами Auburn Hills на востоке и севере, Lake Angelus на севере, Waterford Township на западе, и Bloomfield Township на юге.

Население 
К 2010 году население города составляло 59 515 человек.

История 
Ранние экспедиции в земли к северу от Детройта описали эти области как «крайне бесплодные». Однако последующие исследования вскоре доказали, что информация была ложной.

Первые поселенцы прибыли на территорию Понтиака в 1818 году. Два года спустя стало достаточно людей, чтобы сформировать деревню, которая была названа в честь знаменитого индейского вождя, который сделал деревню своей штаб-квартирой всего несколько лет назад.

Деревня была официально признана законодательным собранием штата в 1837 году, и как город обозначена в 1861 году.

В 1968 году благодаря новостному выпуску появилась идея строительства стадиона Silverdome. Строительство 80 000-местного стадиона началось в 1972 году, а открытие его как Pontiac Metropolitan Stadium состоялось в 1975 году.

Люди 
В Понтиаке родился Джейкоб «Джек» Кеворкян (англ. Jacob «Jack» Kevorkian; 26 мая 1928 — 3 июня 2011, Детройт, штат Мичиган) — американский врач, популяризатор эвтаназии. Прозвища — «Доктор Джек», «Доктор Смерть», «Доктор Суицид».

Примечания

Ссылки 
 Official City Website
 History of the City
 PONTIAC MASTER PLAN EXECUTIVE SUMMARY
 Tocqueville in Pontiac

Города Мичигана
Окружные центры Мичигана
Населённые пункты округа Окленд